Museo dell'occupazione dell'Estonia – Tallinn
 Museo dell'occupazione della Lettonia – Riga

Pagine correlate 
 Museo dell'occupazione sovietica